Název Mezilesí má více sídel:
 Mezilesí (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 Mezilesí (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Mezilesí (Čížkrajice) – část obce Čížkrajice v okrese České Budějovice
 Mezilesí (Kryštofovy Hamry) – část obce Kryštofovy Hamry v okrese Chomutov
 Mezilesí (Cotkytle) – část obce Cotkytle v okrese Ústí nad Orlicí
 Mezilesí (Polsko) – český název města Międzylesie v Polsku, Dolnoslezském vojvodství
 Mezilesí (Polsko, nádraží) – český název železniční stanice Międzylesie v Polsku, Dolnoslezském vojvodství
Jméno Mezilesí nesly v minulosti i zaniklé obce:
 Mezilesí () – obec v okrese Český Krumlov
 Doupovské Mezilesí (Olitzhaus) – obec v Doupovských horách, vysídlena po roce 1945

Externí odkazy